Finalen av A-League 2007/2008 var den tredje finalen av A-League och spelades den 24 februari 2008. Matchen spelades på neutral plan i Sydney, då FFA ansåg att Bluetongue Stadium inte hade tillräcklig med kapacitet för arrangera finalen, vilket gav protester från Central Coast Mariners, som hade vunnit rätten att arrangera matchen på hemmaplan, men till ingen nytta.

Grundserien

Lagens väg

Matchen
{{Resultat med trupp
|bild                = Central Coast V Newcastle.svg
|datum               = 24 februari 2008
|tid                 = 
|lag1                = Central Coast Mariners
|lag2                = Newcastle United Jets
|resultat            = 0 – 1
|halvtid             = 0 – 0
|mål1                = 
|mål2                =  Mark Bridge
|arena               = Sydney Football Stadium
|spelplats           = Sydney, New South Wales
|publik              = 36354
|domare              =Mark Shield
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare =Ben WilsonNathan Gibson
|fjärdedomare        =Matthew Breeze
|femtedomare         = 
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

Referenser

2008